Kasteel van Montségur, burcht van de katharen

 Montségur (Ariège), waar de genoemde katharenburg is
ook:
 Montségur-sur-Lauzon, Drôme
 gemeenten met de naam Monségur